Sequoia o Secuoya o Sequoya o Sequoyah pueden referirse a:

Biología
 Sequoioideae, subfamilia del cypress.
 Sequoia (género).
 Sequoia sempervirens, género de plantas perteneciente a la familia de las Cupresáceas, que se encuentra a lo largo de la costa de California
 Sequoiadendron giganteum, sequoia gigante, que se encuentra en las laderas de Sierra Nevada California
 Metasequoia, género de árboles perteneciente a la familia de las Taxodiáceas.

Geografía
 Sequoia National Park, parque nacional al sur de Sierra Nevada en Estados Unidos de América.

Historia
 Sequoyah (1767–1843), inventor del silbato Cherokee

Ciencia y tecnología
 1103 Sequoia, planeta menor
 IBM Sequoia, nombre código supercomputadora de IBM situada en Lawrence Livermore National Laboratory.

Color
 Secuoya (color)